

Sigle 
 Technology Entertainment Design – conferenza annuale sull'innovazione e la tecnologia
 Tecnologie Didattiche – manifestazione della Fiera di Genova
 Tenders Electronic Daily – banca dati della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
 Transferred Electron Device – Diodo Gunn

Cinema 
 Ted – film del 2012 diretto da Seth MacFarlane
 Ted 2 – film del 2015 diretto da Seth MacFarlane

Codici 
 TED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thisted, in Danimarca
 ted – codice ISO 639-3 della lingua tepo krumen

Informatica 
 MOS TED – microprocessore di MOS Technology

Onomastica 
 Ted – nome proprio di persona inglese maschile

Televisione 
 TED – servizio televisivo per il digitale terrestre

Altro 
 TED (Technology Entertainment Design) – conferenza annuale

Pagine correlate 
 Teddy